Kombinace písmen E, P a S může mít více významů:

 Encapsulated PostScript, formát grafického souboru 
 Evropské politické společenství
 Evropské politické společenství (2022)
 zisk na akcii – EPS, earnings per share, odborný finančně ekonomický pojem
 Ekologický právní servis (název v letech 1995 až 2013), poté část Frank Bold –  nevládní nezisková organizace právníků zabývající se ochranou práv občanů a životního prostředí
 elektrická požární signalizace
 Eps – obec ve Francii
 expandovaný (pěnový) polystyren
 elektronický platební systém
 European Physical Society (Evropská společnost fyziků)
 elektro energetická přenosová soustava (ČEPS = Česká elektroenergetická přenosová soustava)

Externí odkazy